Jako waluta, w Europie używana od VIII wieku i zaadaptowana w innych krajach:

 Funt egipski,
 Funt falklandzki,
 Funt gibraltarski,
 Funt Guernsey,
 Funt Jersey,
 Funt libański,
 Funt sudański,
 Funt syryjski,
 Funt szkocki, 
 Funt szterling,
 Funt manx,
 Funt Świętej Heleny;

Jako jednostka masy:
 Funt
 Funt nowopolski = 0,405504 kg
 Funt paryski = 489,5058 g (teoretycznie miało to być 1,5 funta rzymskiego)

Jako jednostka siły:
 Funt-siła ≈ 4,448 N